Sedgwick County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Sedgwick County (Colorado) – okres státu Colorado
 Sedgwick County (Kansas) – okres státu Kansas